8P kan syfta på:

 Tuttles komet - en periodiskt återkommande komet.
 Progress M-46 - en rysk Progress farkost.